Fiancey steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Saint-Égrève im Département Isère, Frankreich
 einen früheren Namen der Gemeinde Portes-lès-Valence im Département Drôme, Frankreich